Cervarotti – abitanti di Cervara (Ascoli Piceno)
Cervarotti – abitanti di Cervara (Pontremoli)